

Captain Marvel 
Captain Marvel (DC Comics), Shazam!, een superheld die oorspronkelijk Captain Marvel heette.
Shazam! (televisieserie), een live-action serie over Captain Marvel.
Shazam (tovenaar), een personage uit de verhalen van Captain Marvel.
Shazam (cartoon), een tekenfilmserie die deel uitmaakte van de serie Kid Superpower Hour with Shazam!
Shazam! (film), een film gebaseerd op de stripreeks.
Shazam! (album), een soundtrackalbum van de bovengenoemde film

Ander gebruik 
 Shazam (app), een app, onder meer om muziek te herkennen
 SHAZAM, een softwarepakket
 SHAZAM (Interbank Network)
 Shazam (album), een album van The Move
 Shazam (lied), een lied van Duane Eddy